Сарпи́нский — самый большой речной остров Волги, часть Волго-ахтубинской поймы, административно входит в состав Кировского района Волгограда.

Описание 
Составляет островную систему с островом Голодный, относимую к особо охраняемым природным территориям (Решением Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N 79/2446 признано  недействующим постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 15.12.98 N 49/500/1583 "Об отнесении островной системы Сарпинский - Голодный к особо охраняемым природным территориям").

Голодный и Сарпинский ранее, возможно, были одним островом, сейчас отделены друг от друга воложкой Щучий проран. С южной стороны омывается основным руслом Волги, с северной — её рукавом воложка Куропатка. На острове около 25 озер, в них обитают около 20 видов рыб, болотная черепаха, выхухоль, в прилегающей растительности обитают зайцы-русаки. Остров является ключевой орнитологической территорией площадью 10 гектаров.

Остров не имеет мостов, .

Сарпинский заселён постоянным населением — около 800 человек в 16 хуторах, летом численность значительно увеличивается за счёт дачников пятнадцати дачных сообществ.

Пристани 
 Щучий проран (восточная сторона)
 Культбаза (восточная сторона)
 Вязовая Грива (западная сторона)
 Тулака (западная сторона)
 им.Руднева (западная сторона)

Население 
В марте 2010 года все населённые пункты, входящие в городской округ город-герой Волгоград, административно были включены в состав города Волгограда. Сарпинский сельсовет, подчинённый администрации Красноармейского района Волгограда, был ликвидирован, а входившие в него хутора включены в состав Кировского района: Бекетовский Перекат, Бобыли, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовый, Лесной, Лещёв, Павловский, Песчаная 1-я, Песчаная 2-я, Песчаная 3-я, Рыбовод.

Озёра 
 Большое Сенное
 Таловое
 Песчаное
 Кривуша
 Дымное
 Санька-Ванька
 Два брата
 Вшивый садок
 Тёмненькое (круглое и длинное)
 Раковка
 Братки
 Осенёво
 Лещёво
 Дымково
 Максимка
 Красненькое
 Кужная
 Сухой лягушатник
 Маликова ямка
 Дружина (малая и большая)
 Шелковенькое
 Королёво
 Пуговка
 Лебяжка

Примечания 

Острова на Волге
География Волгограда
Острова Волгоградской области